Terror Roig, part de l'època coneguda com el Regnat del Terror, període immediatament posterior a la Revolució francesa, caracteritzada per la seva extrema violència i nombroses execucions a càrrec dels jacobins;
 Terror Roig (Rússia), en la Rússia Soviètica prèvia a la formació de la Unió Soviètica va existir una campanya d'arrestos i execucions massives conduïda per les forces bolxevics immediatament després de la Revolució d'Octubre, entre 1918 i 1922;
 Terror Roig (Espanya), expressió utilitzada pel bàndol revoltat per a referir-se a la repressió en la zona republicana durant la Guerra Civil Espanyola;
 Terror roig etíop, campanya de repressió duta a terme pel Derg, presidit per Mengistu Haile Mariam en 1977 i 1978;